T 23 steht für:
 Junkers T 23, Flugzeug
 WEG T 23 und 24, zwei Schienenfahrzeuge
 T 23 (Schiff, 1941), Flottentorpedoboot 1939
 T23, Schweizer Stromsteckverbinder nach SEV 1011
 T23, Typbezeichnung eines IBM-ThinkPad-Laptops
 Toyota Celica T23
 T 23, das Schulflugzeug Aerotec A.122 der brasilianischen Luftwaffe

T23